Диалект Саги (佐賀弁, сага-бэн) — диалект японского языка, распространённый по всей префектуре Сага, а также и в других районах, например, в городе Исахая. Он относится к группе диалектов Кюсю, а именно — хитику. Сага-бэн может быть разделён на говоры, характерные для конкретных городов.

Характеристики 
Многие особенности диалекта Саги связаны с литературным японским языком.
 Слова часто повторяются трижды.
 Оканчивающая предложение восклицательная частица ё (よ) превращается в бай (ばい) или тай (たい).
 Вместо литературного сравнительного соединительного оборота («хотя …») используется баттэн (ばってん).
 Показатель винительного падежа о (を) заменён показателем ба (ば).
Пример: 手紙ば書いた = Написал письмо. Литературный вариант: 手紙を書いた.
 Во втором и третьем лицах показатель тематического подлежащего га (が) заменяется на но (の).
Пример: 黒君の書いた = [Это] написал Куро-кун. Литературный вариант: 黒君が書いた.
 Вежливая форма глагола -масу заменяется суффиксом -синса (しんさっ), синсару (しんさる), сиёнса (しよんさっ), или сиёнсару (しよんさる).
Пример: 手紙をかきよんさった = Написал письмо (вежливо). Литературный вариант: 手紙をかきました.
 Показатели падежа направления ни (に) и э (へ) заменяются на сай (さい).
Пример: 学校さい行く = Идти в школу. Литературный вариант: 学校に行く.
 Вопросительно-усилительная частица но (の) заменяется на то (と).
Пример: 手紙を書いたと？= Написал письмо?! Литературный вариант: 手紙を書いたの？
 Форма длительного времени образуется не с помощью тэ иру (ている), а с помощью то(とっ).
Пример: 書いとっ = [Кто-то] пишет [некоторое время]. Литературный вариант: 書いている.
 При образовании пассивного залога рэ (れ) исчезает, а в слоге ру (る) гласная становится долгой или удваивает следующий согласный.
Пример: какарэру 書かれる (пишется) превращается в какару: 書かるう или какаро 書かるっ.
 Конечный й предикативных прилагательных превращается в ка (か).
Пример: самуй 寒い превращается в самука 寒か.
 Непредикативные прилагательные иногда получают оконечный ка か. Это больше распространено на юге.
Пример: 上手 превращается в 上手か.
 Произношение слогов ряда «са» аналогично диалекту хаката: «са, си, су, сэ, со» произносятся как «ся, сий, сю, се, сё». В дополнение к этому, диалект саги отличается уникальным произношением слогов «дза, дзу, дзэ, да, га, на», которые произносятся соответственно как «дзя, дзю, дзе, дзя, гя, ня».
 Спряжение най (ない) превращается в н (ん), а само прилагательное най становится нака (なか). Это отражает нейтральный характер грубоватого в остальной Японии спряжения.
Пример: вакаранай 分からない превращается в вакаран 分からん.
 Предикативные прилагательные имеют усилительную форму, для образования которой конечный й заменяется на са (さ).
 Серединная форма предикаивных прилагательных имеет окончание -у (う), а не -ку (く), как в остальной Японии.
Пример: «интересно», омосироку (おもしろく) превращается в омосиро:; «весело», таносику (楽しく) — в таносю: (楽しゅう).

Указательные местоимения 
В диалекте Саги указательные местоимения имеют уникальное произношение.
 Указательные местоимения корэ, сорэ, арэ, дорэ (これ, それ, あれ, どれ) вместо рэ (れ) приобретают и(い). Грубое местоимение первого лица единственного числа орэ 俺 тоже претерпевает это изменение, превращаясь в ой (おい). Вообще, это характерно для диалекта Саги, даже «кто», дарэ (誰) становится дай (だい).
 Связанные с вышеназванными слова с общим значением «как?», до:, ко:, со: (どう, こう, そう) превращаются в до: ган, ко: ган, со: ган (どうがん, そうがん, こうがん). Ещё более провинциальный вариант — до: кян, ко: кян, со: кян (どうぎゃん, そうぎゃん, こうぎゃん).

Словарь 
Диалект использует множество характерных слов:

Интересные факты 
 На диалекте много говорят в фильме 2006 года «Габай ба:-тян» (буквально «Фантастическая бабуся»). Само название — пример использования диалекта.
 Известная городская легенда гласит, что житель Токио принял язык двоих носителей диалекта за китайский.

Диалекты японского языка
Префектура Сага